{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (65101) - || 2002 CS15 || 8 februari 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (65102) - || 2002 CY17 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65103) - || 2002 CQ18 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65104) - || 2002 CK20 || 4 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65105) - || 2002 CR26 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65106) - || 2002 CW26 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65107) - || 2002 CW31 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65108) - || 2002 CR33 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65109) - || 2002 CV36 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65110) - || 2002 CO37 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65111) - || 2002 CG40 || 6 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65112) - || 2002 CR44 || 6 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65113) - || 2002 CD47 || 3 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65114) - || 2002 CH49 || 3 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65115) - || 2002 CK50 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (65116) - || 2002 CH51 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (65117) - || 2002 CW51 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (65118) - || 2002 CD52 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (65119) - || 2002 CF53 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65120) - || 2002 CB54 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65121) - || 2002 CT56 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65122) - || 2002 CB59 || 13 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65123) - || 2002 CN61 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65124) - || 2002 CV61 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65125) - || 2002 CQ62 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65126) - || 2002 CS62 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65127) - || 2002 CG63 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65128) - || 2002 CN65 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65129) - || 2002 CO73 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65130) - || 2002 CD86 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65131) - || 2002 CY88 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65132) - || 2002 CF91 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65133) - || 2002 CH94 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65134) - || 2002 CH96 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65135) - || 2002 CH99 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65136) - || 2002 CF101 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65137) - || 2002 CQ103 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65138) - || 2002 CX103 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65139) - || 2002 CE104 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65140) - || 2002 CV104 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65141) - || 2002 CL108 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65142) - || 2002 CK111 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65143) - || 2002 CY112 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65144) - || 2002 CO113 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65145) - || 2002 CG114 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65146) - || 2002 CT114 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65147) - || 2002 CN116 || 15 februari 2002 || Ukkle || E. W. Elst, H. Debehogne
|-
| (65148) - || 2002 CE117 || 11 februari 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (65149) - || 2002 CH122 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65150) - || 2002 CA126 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65151) - || 2002 CR127 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65152) - || 2002 CU135 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65153) - || 2002 CK136 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65154) - || 2002 CH138 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65155) - || 2002 CP140 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65156) - || 2002 CG143 || 9 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65157) - || 2002 CB147 || 9 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65158) - || 2002 CT149 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65159) Sprowls || 2002 CN152 || 14 februari 2002 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig
|-
| (65160) - || 2002 CB157 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65161) - || 2002 CX159 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65162) - || 2002 CF161 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65163) - || 2002 CJ161 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65164) - || 2002 CF162 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65165) - || 2002 CR163 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65166) - || 2002 CJ165 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65167) - || 2002 CJ166 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65168) - || 2002 CL166 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65169) - || 2002 CR167 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65170) - || 2002 CE170 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65171) - || 2002 CB173 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65172) - || 2002 CQ174 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65173) - || 2002 CP203 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65174) - || 2002 CW207 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65175) - || 2002 CC218 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65176) - || 2002 CL219 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65177) - || 2002 CW219 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65178) - || 2002 CX221 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65179) - || 2002 CN224 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65180) - || 2002 CV224 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65181) - || 2002 CB226 || 3 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65182) - || 2002 CV232 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65183) - || 2002 CU235 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65184) - || 2002 CD239 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65185) - || 2002 CF243 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65186) - || 2002 CH244 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65187) - || 2002 CJ246 || 13 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65188) - || 2002 CA247 || 15 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65189) - || 2002 CR247 || 15 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65190) - || 2002 CV247 || 15 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65191) - || 2002 CR257 || 6 februari 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (65192) - || 2002 CO261 || 7 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65193) - || 2002 CA263 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65194) - || 2002 CV264 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65195) - || 2002 CD266 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65196) - || 2002 CF280 || 7 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65197) - || 2002 CY282 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65198) - || 2002 CR286 || 8 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65199) - || 2002 CP287 || 9 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65200) - || 2002 CL294 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten